Angelo Massarelli (1510-1566) – vescovo cattolico italiano, segretario del Concilio di Trento
 Ermenegildo Nello Massarelli (1880-1951) – fotografo e musicista italiano
 Francesco Massarelli (1923-1977) – poliziotto italiano
 Sara Massarelli (1989) – calciatrice italiana, di ruolo centrocampista
 Silvia Massarelli (1961) – direttrice d'orchestra italiana